Ein Masse-Feder-System (oder Feder-Masse-System) ist einerseits
eine konkrete Kombination aus Masse-behafteten Körpern und Federn. Die gefedert gelagerten Körper  können mechanische Schwingungen ausführen. Beispiele sind das Federpendel und der mit Federn aufgehängte Fahrzeugkörper. Im erweiterten Begriff Feder-Masse-Dämpfer-System (oder Masse-Feder-Dämpfer-System) wird auch das Abklingen der Schwingung infolge der Dämpfung angesprochen. Andererseits ist es auch 
 ein Grundmodell für jeden schwingungsfähigen Prozess. Eine Kombination aus einer Masse und einer Feder wird allgemein als Referenzsystem zweiter Ordnung (Beschreibung mit Differenzialgleichung zweiter Ordnung) angesehen, wobei nicht alle damit erfassbaren Strukturen zweiter Ordnung schwingungsfähige Gebilde zu sein brauchen.

Feder-Masse-Systeme

Federpendel 

Das Federpendel ist ein konkretes Masse-Feder-System, das aus einer einzelnen  Masse, aus einer einzelnen Feder und optional aus einem einzelnen Dämpfungselement besteht ().

Bahntechnik 

Zwischen Oberbau von Schienenwegen und dem Untergrund  (z. B. betonierte Tunnelsohle) können federnde Bauteile eingebracht sein, damit sich von den Fahrzeugen ausgehende Erschütterungen nicht in die Umgebung ausbreiten und dort nicht als Körperschall wahrgenommen werden. Konkrete  Massen sind aufeinander folgende Fahrbahnplatten oder Schottertröge. Sie sind auf konkreten Schraubenfedern (metallisch) oder  Elastomer-Blöcken oder -Streifen gelagert.

Für diese in der Technik allgemein angewendete Maßnahme  und ihren theoretischen Hintergrund zur Entkopplung von mechanischen Schwingungen wird in der Bahntechnik explizit der Arbeitsbegriff Masse-Feder-System verwendet.

Computergrafik 

Zur zweidimensionalen bildhaften Darstellung der veränderlichen elastischen Verformung eines Körpers wird dieser in einem  Modell aus vielen finiten (endlich kleinen) Massen, Federn und Dämpfungselementen simuliert. Mit der verwandten Methode der Finiten Elemente wird i. d. R. lediglich die „statische“ elastische Deformation modelliert, und die Dämpfungselemente entfallen. Da die träge Masse hierbei keine Rolle spielt, sind die finiten Elemente i. d. R. nur elastische Grundkörper (z. B. Stäbe).

Mathematische Beschreibung 

Die allgemeinste mathematische Beschreibung eines Masse-Feder-Systems mit  Elementen, die jeweils  Bewegungsfreiheiten haben, lautet:

Dabei sind  und  Zählvariable für die Elemente, ,  und  Zählvariablen für die Freiheitsgrade, und  die Federkonstanten für die Auslenkung von Element  im Freiheitsgrad ,  die Federkonstanten der Kopplung zwischen Element  und  bei Auslenkung im Freiheitsgrad  und , sowie  die Dämpfungskonstanten zwischen Element  und  bezüglich der Relativgeschwindigkeiten im Freiheitsgrad  und . Der konstante Term  beschreibt ein optionales bestehendes externes homogenes Feld. In realen Systemen gilt diese Beschreibung exakt für  und näherungsweise für kleine Auslenkungen .

Einzelnachweise 

Physikalisches Demonstrationsexperiment